Kramfors kan syfta på:

Kramfors kommun – en kommun i Västernorrlands län
Kramfors – en tätort i Gudmundrå distrikt i Ångermanland och centralort i Kramfors kommun
Kramfors municipalsamhälle – ett tidigare landskommun 1889–1947
Kramfors stad – en tidigare kommun i Västernorrlands län 1947–1970
Kramfors-Alliansen – idrottsförening i Sverige
Kramfors järnvägsstation – järnvägsstation i Sverige
Kramfors finnmark – järnvägsstation i Sverige
Kramfors (äpple) – en äppelsort

Se även
 Gudmundrå församling – en församling i Ådalens kontrakt i Härnösands stift
 Gudmundrå distrikt – ett distrikt i Kramfors kommun och Västernorrlands län